

Pessoas
Hortênsia de Beauharnais, nobre francesa.
Públia Hortênsia de Castro, filósofa portuguesa.

Outros
Hortênsia Mac Patinhas, personagem da Disney.
Hortênsia, flor.
Lex Hortensia, lei romana.
13116 Hortensia, asteróide.

Ver também
Hortência, forma ortograficamente incorreta de Hortênsia

Desambiguações de antropônimos